Psychotic reaction (album), een album van de Amerikaanse garagerockband Count Five
 Psychotic reaction (single), een single van de Amerikaanse garagerockband Count Five